Сборная Северной Ирландии по футболу до 17 лет — национальная футбольная команда, представляющая Северную Ирландию в международных юношеских турнирах. За неё имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Сборная контролируется Ирландской футбольной ассоциацией. До 2001 года за сборную могли выступать игроки не старше 16 лет.

Сборная пять раз квалифицировалась на чемпионат Европы до 16 лет (1987, 1990, 1992, 1993 и 1997) и один раз — на чемпионат Европы до 17 лет (в 2004 году).

Кроме участия в чемпионатах Европы сборная регулярно проводит товарищеские матчи и участвует в различных региональных турнирах по всему миру.

Статистика выступлений

Чемпионат Европы до 17 лет

Чемпионат мира до 17 лет

См. также 
 Чемпионат Европы по футболу (юноши до 17 лет)
 Сборная Северной Ирландии по футболу
 Сборная Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
 Сборная Северной Ирландии по футболу (до 19 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты матчей сборной 

 

 
Северная Ирландия